Kapla (speelgoed), de benaming van houten blokjes van het gelijknamige merk
Kapla (Tabor), een plaats in de Sloveense gemeente Tabor